Суперліга Албанії 1998–1999 — 60-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Влазнія взяв участь у Кубка УЄФА 1999—2000 як фіналіст Кубку Албанії 1998—1999.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

1998—1999
Албанія
Албанія